Ali ibn al-Husain oder Ali bin al-Hussein ist der Name folgender Personen:

 ʿAlī ibn Husain Zain al-ʿĀbidīn (658–713), Imam der Schiiten
 Ali bin Hussein (1879–1935), König des Hedschas
 Ali bin al-Hussein (* 1975), jordanischer Fußballfunktionär